Cirrus (wolken), een type wolken
 Cirrus (raket), een Duitse raket
 Cirrus (band), een trance muziekgroep
 Cirrus (netwerk), een netwerk voor pintransacties
 Cirrus (biologie), een veelzijdige biologische term
 Cirrus (geslacht), een slakkengeslacht
 Cirrus Aircraft, een Amerikaans vliegtuigbouwer